Das Haus Markgrafenstraße 10 in Leipzig ist ein Wohn- und Geschäftshaus, das 1900/01 nach Entwürfen der Architekten Richard Lucht und Theodor Quietzsch für den Weinhändler A. Bodenstein erbaut wurde.

Auf dem Gelände befand sich ursprünglich die Pleißenburg, von der noch die alte Wallmauer zu sehen war. Im Jahre 1899 wurde das 762,0 m² große Grundstück von A. Bodenstein für 300.000 Mark erworben. 

Das Gebäude liegt mit seinen Fronten an zwei Straßen, der Markgrafenstraße und der Ratsfreischulstraße. In der Markgrafenstraße haben die Geschosse die volle Höhe, der Bauteil an der Ratsfreischulstraße ist niedriger, hier ist das vierte Geschoss lediglich als Mansarde ausgeführt. Die Fassade an der Markgrafenstraße ist in Werkstein, die an der Ratsfreischulstraße als verputzte Fassade ausgeführt, die Gliederungen bestehen aus rötlichem Kunststein. 

Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Zudem sind eine Kartusche im Hof und Raumausmalungen in Erdgeschoss und erstem Stockwerk nochmals separat als Denkmale der Bildenden Kunst geschützt. Im Mai 2009 wurden die Restaurierungsarbeiten an dem weitgehend original erhaltenen Haus abgeschlossen.

Literatur 
 Wilhelm Kick (Hrsg.): Moderne Neubauten, 4. Jahrgang, Stuttgarter Architektur-Verlag Kick, Stuttgart 1902.

Weblinks 

 Haus Markgrafenstraße 10 nach der Restaurierung auf www.blickfaenger.net

Einzelnachweise 

Kulturdenkmal in Leipzig
Wohn- und Geschäftshaus in Leipzig
Leipzig
Erbaut in den 1900er Jahren